Atlanta puede referirse a:

Localidades
 Atlanta, la ciudad del estado de Georgia en Estados Unidos.
 Atlanta, una localidad del estado de California en Estados Unidos.
 Atlanta, una localidad del estado de Delaware en Estados Unidos.
 Atlanta, una localidad del estado de Kansas en Estados Unidos.
 Atlanta, una localidad del estado de Illinois en Estados Unidos.
 Atlanta, una localidad del estado de Indiana en Estados Unidos.
 Atlanta, una localidad del estado de Misuri en Estados Unidos.
 Atlanta, una localidad del estado de Míchigan en Estados Unidos.
 Atlanta, una localidad del estado de Nebraska en Estados Unidos.
 Atlanta, una localidad del estado de Texas, en Estados Unidos.
 Atlanta, una localidad del estado de Wisconsin en Estados Unidos.

Deportes
 Club Atlético Atlanta, club de fútbol de Buenos Aires Argentina.
 Atlanta United FC, club de fútbol de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Otros
Atlanta serie de televisión norteamericana.
 Zoológico de Atlanta,  jardín zoológico de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.